Elbert megye (Colorado)
Elbert megye (Georgia)